Die Česká liga amerického fotbalu 2018 war die 25. Austragung der tschechischen American-Football-Liga. Meister wurden zum sechsten Mal in Folge die Prague Black Panthers, die im Finale wie im Vorjahr die Ostrava Steelers besiegten.

Reguläre Saison 

Legende:

Abkürzungen:Siege, Unentschieden, Niederlagen, SQ Siegquote, P+ erzielte Punkte, P− gegnerische Punkte, PD Punktdifferenz.

Play-offs

Einzelnachweise 

2018
American-Football-Saison 2018